Plaats in Indonesië
 Pupus (Lembeyan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Pupus (Ngebel), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java